World Boxing Foundation (WBF) jest międzynarodową organizacją, która sankcjonuje walki, prowadzi rankingi oraz przyznaje tytuły mistrzowskie w zawodowym boksie. Siedzibą WBF jest Melbourne w Australii. Założycielem i prezydentem organizacji jest były australijski zawodowy bokser Mick Croucher. WBF nadaje tytuły "mistrza świata", nie cieszą się one jednak w środowisku pięściarskim prestiżem.

Jej poprzedniczką była założona w 1988, a rozwiązana z powodu upadłości w 2004 roku World Boxing Federation. Nie należy jej mylić z powstałą w 2008 roku w Południowej Afryce "nową" World Boxing Federation (dla odróżnienia posługującą się skrótem WBFed), która powstała na skutek podziałów wewnątrz World Boxing Foundation.

Obecni mistrzowie organizacji WBF

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona World Boxing Foundation

Związki bokserskie